Воспер:
 Воспер, Роберт (1913—1994) — американский библиотекарь.
 Воспер, Сидней Курноу (1866—1942) — британский художник.